Olesen ist ein patronymischer Familienname, der vom Namen Ole hergeleitet wird (Sohn des Ole). Er ist der Familienname folgender Personen:

 Aase Olesen (1934–2013), dänische Politikerin (RV), Sozialministerin 1988–1990
 Alf Olesen (1921–2007), dänischer Hindernisläufer
 Annette K. Olesen (* 1965), dänische Filmregisseurin
 Henrik Olesen (* 1967), dänischer Konzeptkünstler
 Ib Olesen (* um 1925), dänischer Badmintonspieler

 Kirsten Olesen (* 1949), dänische Schauspielerin
 Kjeld Olesen (* 1932), dänischer Politiker
 Mathias Olesen (* 2001), luxemburgischer Fußballspieler
 Ole Birk Olesen (* 1972), dänischer Politiker
 Thorbjørn Olesen (* 1989), dänischer Berufsgolfer

Siehe auch 
 Oleson
 Olsen

Familienname